Jan Kot (kasztelan) (zm. 1454) – kasztelan lędzki
 Jan Kot – pseudonim Adama Bahdaja
 Jan Kot (ur. 1962) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup
 Jan Kot (1946–2021) – polski duchowny rzymskokatolicki, kapelan policji, kawaler orderów

Przypisy